«Кромвель» () — британский исторический кинофильм режиссёра Кена Хьюза. Приз Московского кинофестиваля 1971 года  Ричарду Харрису за исполнение роли Кромвеля и премия «Оскар» за лучший дизайн костюмов 1971 года (Витторио Нино Новарезе).

Оператор фильма — Джеффри Ансуорт, дважды лауреат премии «Оскар» (1972 и 1980), лауреат 5 премий BAFTA.

Сюжет 
Сюжет фильма — события Английской революции 1642—1660 годов — противостояние короля Карла I и парламента, гражданская война в стране и восхождение честолюбивого военачальника Оливера Кромвеля к вершине власти — посту лорда-протектора, дающего ему абсолютную власть.

В ролях 
 Ричард Харрис — Оливер Кромвель
 Алек Гиннесс — Карл I
 Роберт Морли — граф Манчестер
 Дороти Тьютин — Генриетта Мария Французская
 Фрэнк Финлей — Джон Картер
 Тимоти Далтон — Руперт Пфальцский
 Патрик Уимарк — граф Страффорд
 Патрик Мэги — Хью Питерс
 Найджел Сток — сэр Эдвард Хайд
 Чарльз Грей — граф Эссекс
 Майкл Джейстон — Генри Айртон
 Дуглас Уилмер — Томас Ферфакс
 Джеффри Кин — Джон Пим
 Энтони Мэй — Ричард Кромвель
 Стрэтфорд Джонс — Джон Брэдшо
 Иэн Маккаллок — Джон Хэмпден
 Патрик О'Коннелл — Джон Лилбёрн
 Джек Гуиллим — Джон Байрон

Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы-биографии Великобритании
Исторические фильмы Великобритании
Исторические фильмы о XVII веке
Фильмы об Английской революции
Смертная казнь в фильмах
Политические фильмы
Оливер Кромвель
Фильмы на английском языке
Фильмы Великобритании 1970 года
Фильмы об Оксфорде
Фильмы Кена Хьюза